Ливинский — русская фамилия, имеет женскую форму Ливинская.

Ливинский 
 Ливинский, Михаил Александрович (род. 1969) — украинский политический и государственный деятель.
 Ливинский, Павел Анатольевич (род. 1980) — российский управленец и государственный деятель; генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» с 2017 года.
 Ливинский, Станислав Аликович (род. 1972) — российский поэт.

Ливинская 
 Ливинская, Лидия Архиповна (1928—2010) — музейный и общественный деятель.
 Ливинская, Юлия Анатольевна (род. 1990) — российская фристайлистка.